Таблица для проверки зрения (таблица для проверки остроты зрения, оптометрическая таблица) — таблица разнообразных символов (оптотипов), выстроенных по строчкам таблицей с постепенным уменьшением их размера, для проверки остроты зрения человека.

Следует различать собственно таблицы для проверки и оптотипы — конкретные наборы символов, используемых для их построения.

Типы таблиц 
В разных странах применяются различные таблицы. Наиболее известны таблицы Снеллена, Сивцева, Головина, Орловой,  LogMAR, LEA, таблица Monoyer,  и другие.

Таблицы подразделяются на два основных типа — использующие буквы (символы) различных алфавитов и использующие иные символы.

Первые используются чаще из-за простоты работы с ними как для врача, так и пациента.

Вторые используются в двух основных случаях:
 когда врач полагает, что пациент выучил буквенную таблицу наизусть;
 для работы с пациентами, не знающими (не понимающими) используемый в таблице алфавит, - для иностранцев, неграмотных, страдающих дислексией и малолетних детей.

Таблицы для малолетних детей (например, таблица Орловой) могут также рассматриваться как отдельный подтип, поскольку такие пациенты в силу возраста, как правило, заведомо незнакомы с алфавитом, и использование таких таблиц ограничено детскими лечебными учреждениями.

Оптотипы 
В качестве оптотипов чаще всего используются:
 буквы алфавита, характерного для языка страны, где проводится проверка;
 кольца Ландольта;
 пиктограммы.

Галерея

Примечания

См. также 
 Звезда Сименса

Ссылки 
 

Таблицы для проверки зрения